Skene kan syfta på

 Skene – ort i Marks kommun i Västra Götalands län
 Skene kyrka – en kyrkobyggnad i Skene i Marks kommun 1922–
 Skene kyrkobokföringsdistrikt – ett kyrkobokföringsdistrikt 1962–1991
 Skene landsfiskalsdistrikt – ett landsfiskalsdistrikt i Älvsborgs län
 Skene municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Örby landskommun 1941–1951
 Skene köping – historisk köpingskommun för orten 1951–1971
 Örby-Skene församling – en församling i Marks och Bollebygds kontrakt i Göteborgs stift
 Örby-Skene distrikt – ett distrikt i Marks kommun och Västra Götalands län 2016–
 Skene, Aberdeenshire – ort i nordöstra Skottland samt namn på en skotsk klan med tillknytning till orten
 Skene (klan) – en skotsk klan med tillknytning till orten
 Skene (teater) – byggnad på en antik grekisk teater.
 Skene (bilmärke) – amerikanskt bilmärke som tillverkades åren 1900–1901
 Skenes körtlar – den kvinnliga prostatan

Personer med efternamnet Skene
  (1837–1900), skotsk gynekolog, givit namn till Skenes körtlar
 William Forbes Skene (1809–1892), skotsk historiker och antikvarie

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn